Éric Fichaud (né le  à Anjou, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but. Il est maintenant analyste à la chaîne TVA Sports.

Carrière junior 
Fichaud joue pour les Saguenéens de Chicoutimi en LHJMQ lorsqu'il est repêché en  lors du premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1994 par les Maple Leafs de Toronto. Cette même année, il emmène son équipe en finale de la coupe Memorial, gagnant le trophée Michael-Bossy et le trophée Guy-Lafleur.

Carrière professionnelle 
Fichaud ne réussit jamais à s'imposer dans la LNH, étant balloté entre celle-ci et les ligues mineures en raison de blessures au genou. Après avoir été repêché par les Maple Leafs pour lesquels il ne joue jamais, il est échangé le  aux Islanders de New York contre Benoît Hogue, un choix de repêchage en 1995 et un en 1996. Le , il est échangé contre Mike Watt aux Oilers d'Edmonton. Il signe un contrat de deux ans mais est échangé le  de la même année aux Predators de Nashville en compagnie de Drake Berehowsky et Greg de Vries contre Jim Dowd et Mikhaïl Chtalenkov. Il est à nouveau échangé le  aux Hurricanes de la Caroline contre un choix de  de repêchage et des considérations futures. Les Canadiens de Montréal le réclament au ballotage le . Après avoir joué une année dans le championnat d'Allemagne de hockey sur glace (DEL) pour les Pinguine de Krefeld, il signe comme agent libre le  avec les Canadiens de Montréal pour finalement s'installer au poste de gardien partant des Bulldogs de Hamilton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||  43  || 18 || 11 || 1 ||  || 144 || 4,44 || 86,6 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ||  63  || 37 || 21 || 3 ||  || 199 || 3,3 ||  || 4 || 18 || 26 || 16 || 10 ||  || 86 || 3,33 ||  || 1 || 
|-
| 1994-1995 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ||  46  || 21 || 19 || 4 ||  || 155 || 3,33 ||  || 4 || 14 || 7 || 2 || 5 || 433 || 20 || 2,22 ||  || 0 || 
|-
| 1995-1996 || IceCats de Worcester || LAH||  34  || 13 || 15 || 6 ||  || 97 || 2,22 || 91,1 || 1 || 6 || 2 || 1 || 1 || 122 || 7 || 3,33 ||  || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Islanders de New York || LNH ||  24  || 7 || 12 || 2 ||  || 68 || 3,33 || 89,9 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Islanders de New York || LNH||  34  || 9 || 14 || 4 ||  || 91 || 3,3 || 89,9 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || Grizzlies d'Utah || LIH||  1  || 0 || 0 || 0 || 40 || 3 || 4,44 || 87,7 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || Islanders de New York || LNH||  17  || 3 || 8 || 3 || 800 || 40 || 2,22 || 90 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Predators de Nashville || LNH||  9  || 0 || 6 || 0 || 444 || 24 || 3,33 || 89,9 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Admirals de Milwaukee || LIH||  8  || 5 || 2 || 1 || 488 || 25 || 3,33 || 90 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH||  6  || 4 || 1 || 1 || 366 || 17 || 2,22 || 91,1 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 177 || 10 || 3,33 ||  || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Hurricanes de la Caroline || LNH||  9  || 3 || 5 || 1 || 499 || 24 || 2,22 || 88,8 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH||  42  || 19 || 19 || 2 ||  || 122 || 3,33 || 91,1 || 1 || 6 || 2 || 0 || 1 || 98 || 3 || 1,11 ||  || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH||  2  || 0 || 2 || 0 || 62 || 4 || 3,33 || 87,7 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH||  5  || 2 || 3 || 0 || 277 || 13 || 2,2 || 90 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Krefeld Pinguine || DEL||  9  || 0 || 0 || 0 || 400 || 11 || 1,11 || 94,4 || 0 || 0 || 3 ||    ||    || 199 || 8 || 2,22 ||  || 0 || 
|-
| 2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH||  27  || 14 || 7 || 3 ||  || 55 || 2,22 || 92,2 || 4 || 2 || 8 || 5 || 3 || 477 || 17 || 2,22 ||  || 0 || 
|-
| 2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH||  31  || 16 || 11 || 3 ||  || 70 || 2,22 || 91,1 || 1 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Radio X de Québec || LNAH||  17  || 6 || 2 || 0 || 500 || 19 || 2,22 || 92,2 || 0 || 2 || 14 || 12 || 2 || 844 || 21 || 1,11 ||  || 1 || 
|-
| 2005-2006 || RadioX de Québec || LNAH||  41  || 31 || 8 || 1 ||  || 122 || 3,33 || 91,1 || 2 || 20 || 10 || 5 || 4 || 600 || 17 || 2,22 ||  || 0 || 
|-
| 2006-2007 || RadioX de Québec || LNAH||  44  || 20 || 16 || 3 ||  || 166 || 3,33 || 90 || 1 || 6 || 4 || 0 || 3 || 255 || 28 || 4,44 ||  || 0 || 
|-
| 2007-2008 || CRS Express de Saint-Georges || LNAH||  34  || 20 || 1 || 0 ||  || 122 || 3,33 || 90 || 1 || 8 || 11 || 5 || 5 || 655 || 40 || 3,33 ||  || 0 || 

| 95 || 22 || 47 || 10 ||  || 255 || 3,14 || 89,9 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Trophée et Distinction 
 Coupe du président (LHJMQ) en 1993-1994.
 Trophée Michael-Bossy (LHJMQ) en 1993-1994.
 Trophée Guy-Lafleur (LHJMQ) en 1993-1994.
 Équipe d'étoiles (Coupe Mémorial) en 1993-1994.
 Trophée Hap-Emms en 1993-1994. 
 Deuxième équipe d'étoiles (LCH) en 1993-1994.
 Première équipe d'étoiles (LHJMQ) en 1994-1995.
 Coupe Futura (LNAH) en 2004-2005.
 Joueur par excellence des séries (LNAH) en 2004-2005.

Références 

Naissance en novembre 1975
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Radio X de Québec
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Gagnant du trophée Hap-Emms
Joueur québécois de hockey sur glace